Myrsaghalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Maghsum Myrsaghalijew (* 1978), kasachischer Politiker
 Muchamed-Chafis Myrsaghalijew (1887–1938), sowjetischer Politiker